De Liefde (bolwerk Sloten)
 De Liefde (stadsrietlanden)